

Persone 
 Steve Smith (1945-), cantante statunitense
 Steve Smith (1951-), astista statunitense
 Steve Smith (1951-), rugbista a 15 inglese
 Steve Smith (1954-), batterista statunitense
 Steve Smith (1959-), rugbista a 15 irlandese
 Steve Smith (1969-), cestista statunitense
 Steve Smith (1971-), altista statunitense
 Steve Smith (1973-), altista britannico
 Steve Smith (1979-), giocatore statunitense di football americano
 Steve Smith (1989-), crickettista australiano
 Steve Smith (1989-2016), ciclista canadese
 Steve Smith, bassista britannico

Personaggi immaginari 
 Steve Smith, personaggio di American Dad!
 Steve Smith, personaggio di China, IL

Pagine correlate 
 Steven Smith